Regionalna nogometna liga Zagreb - Sjever u sezoni 1988./89. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Graničar" iz Kotoribe.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 II. Hrvatska liga - Sjever 1988./89.
 Regionalna liga Zagreb - Jug 1988./89. 
 Liga ZO Varaždin 1988./89.
 Međuopćinska liga Sjever (Koprivnica) 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori  
 library.foi.hr, "Varaždinske vijeti" 
 library.foi.hr, "Varaždinske vijeti", br. 32 (2274), god. XLIV, objavljeno 18. kolovoza 1988., str. 11 (Sport), (uvod u sezonu), preuzeto 10. listopada 2019. 
 Darko Barišić i dr.; "Osamdeset godina nogometa u Pitomači : 1921. – 2001. godine", Pitomača, 2002.,  (Croming), str. 162-164 
  

1988-89 Sjever 
Zagreb regija Sjever
1988-89 Zagreb